De Markies de Condorcet, een Frans wiskundige en filosoof
Methode Condorcet, een stemsysteem
Paradox van Condorcet
Condorcet (Drôme), een gemeente in het Franse departement Drôme